Die Hochstaplerin – cortometraggio del 1914 diretto da Einar Zangenberg
Die Hochstaplerin – film del 1927 diretto da Martin Berger
Die Hochstaplerin – film del 1944 diretto da Karl Anton